The City (letteralmente, la città) può riferirsi a:

Geografia 
 Il centro di una città di grandi dimensioni, metropoli.
 La City of London, che si riferisce alla parte centrale storica e al quartiere economico finanziario.

Cinema 
 The City – cortometraggio del 1914 diretto da Raymond B. West
 The City – film del 1916 diretto da Theodore Wharton
 Nei gorghi di New York (The City) – film del 1926 diretto da Roy William Neill
 Al-Medina (The City) – film del 1999 diretto da Yousry Nasrallah

Musica 
 The City – album di Vangelis del 1990
 The City – canzone di Ed Sheeran presente nell'album + (2011)
 The City – EP di Madeon del 2012
 The City – singolo dei The 1975 del 2012

Televisione 
 The City – reality show americano ambientato a New York nel quale la protagonista è Whitney Port
 The City – serie TV, spin off di The Hills
 The City – soap opera nata sulle ceneri della soap opera Quando si ama e andata in onda dal 1995 al 1997

Altro 
 La città (The City) – saggio di Robert Park, Ernest Burgess e Roderick McKenzie del 1925